Апекслокатор — электронное устройство, использующееся в эндодонтии для определения положения апикального сужения и позволяющее тем самым определить длину корневого канала зуба. Верхушка корня зуба имеет определенное электрическое сопротивление, которое измеряется с помощью пары электродов обычно подключенных на губу и эндодонтический файл. Принцип прост, как только файл достигает верхушки корня, сопротивление резко уменьшается. Устройство это событие сигнализирует звуковым или световым сигналом либо цифровыми показаниями на дисплее.

История 
Первоначально электронные апекслокаторы работали на постоянном токе. Недостаток таких устройств заключался в том, что наличие токопроводящих жидкостей в канале зуба, таких как кровь, слюна, ирригационные растворы, вызывала ложные срабатывания прибора. Современные устройства используют переменный ток двух частот и сравнение двух электрических сопротивлений, которые меняются по мере продвижения файла в корне. Такие устройства в меньшей степени зависят от наличия жидкостей в канале и демонстрируют точность определения вершины апикального сужения от 80 до 95 %, что более точно, чем дает рентгенография.

Адаптивные апекслокаторы 
Адаптивные апекслокаторы преодолевают недостатки популярных локаторов 4-го поколения — низкая точность по работе во влажных каналах, а также недостатки устройств 5-го поколения — трудности на работе в сухих каналах с обязательным дополнительным смачиванием. Адаптивные локаторы непрерывно определяют влажность канала и сразу адаптируется к сухим или влажным каналам, поэтому можно проводить измерения как в сухом канале, так и в каналах с кровью или выделениями или каналами с не удалённой пульпой.

Стоматологические инструменты
Эндодонтия